Арма́н Суре́нович Оганеся́н (; 7 июля 1993, Ереван, Армения) — армянский футболист, защитник клуба «Пюник» и сборной Армении.

Клубная карьера 
Арман Оганесян родился в Ереване. С 9 лет начал играть в футбол, хотя были варианты в лёгкой атлетике, но данный вид спорта не затронул юного спортсмена. Оганесян с этого времени начал ходить в футбольную школу «Пюник», воспитанником которой он является. В 2009 году между Оганесяном и «Пюником» был подписан первый контракт. Сезон Оганесян отыграл в дубле, проведя за «Пюник-2» 10 матчей в Первой лиге. А в 2011 году состоялся дебют в составе главной команды. 20 марта 2011 года, в матче 2 тура против «Гандзасара», Оганесян вышел на замену на 77-й минуте, заменив Геворга Казаряна.

В июне 2017 года подписал двухлетний контракт с украинским клубом «Звезда (Кропивницкий)». Дебютировал в новой команде 16 июля 2017 года, выйдя в стартовом составе в выездном матче против «Карпат». В 2018 году, после вылета «Звезды» в первую лигу, покинул клуб и вернулся на родину в клуб «Арарат-Армения». 16 января 2019 года подписал контракт на полтора года с «Гандзасаром».

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Армении: 2011
 Обладатель Кубка Армении: 2013, 2014
 Обладатель Суперкубка Армении: 2011

Личная жизнь 
Отец — Сурен, мать — Лилит. Не женат

Статистика 
Данные на 15 февраля 2019 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФФА 

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Пюник»
Игроки ФК «Пюник-2»
Игроки ФК «Алашкерт»
Игроки ФК «Алашкерт-2»
Игроки ФК «Ширак»
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Арарат-Армения»
Игроки ФК «Гандзасар» Капан
Игроки ФК «Тобол» Костанай